Мэррей — фамилия.
 Мэррей, Гарольд (1868—1955) — английский историк шахмат.
 Мэррей, Джонатан (род. 1981) — британский теннисист.